Lucanus (jelonek) – rodzaj chrząszczy z rodziny jelonkowatych
 Marcus Annaeus Lucanus (Lukan) – rzymski poeta